Sint Servaasbrug, boogbrug over de rivier de Maas in de Nederlandse stad Maastricht
Servaasbrug (Utrecht), brug over de Nieuwegracht in de Nederlandse stad Utrecht